Туйон:

 Туйон — бесцветное вещество, с характерным запахом, напоминающим ментол, компонент абсента.
 Туйон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.